Слобода́ (слобожа) — вид поселения или района города в истории России, Белоруссии и Украины: на момент его основания жители имели освобождение («свободу») от местных бояр и находились на службе у государства, то есть были государевыми людьми.

Слободой обычно назывался посад, жители которого занимались государственной службой (обеспечивали жизнедеятельность Русского государства) по тем или иным направлениям и именовались по их приказам или основным специалистам (чинам): ямская, торговая, кузнецкая, гончарная, пушкарская, стрелецкая, сокольничья, солдатская, матросская слободы и так далее. Слободы и дворцовые сёла на Руси составляли особые округа, которыми руководили дворцовые воеводы (самая большая должность). В начале XX века слободой обычно называлось большое село, имевшее более одной церкви и ярмарку, или промышленное, фабричное село, где крестьяне почти не пахали.

Особенности 

Первые упоминания о слободах относятся к X—XI вв., более широкое распространение получили с XII века. Слобода, в тот период времени часть торгово-промышленной части города, посада, ранее подола, делилась на сотни. В слободе жили слободские люди. В XII — первой половине XVI веков слобода — это отдельные поселения или группа поселений, в том числе около города-крепости, население которых временно освобождалось от местных повинностей (отсюда название «слобода» — свобода, то есть «свободное поселение»). Освобождение от государственных или феодальных повинностей, как правило, не было полным. Характер льгот менялся и зависел от времени и места. Первоначально жители поселений освобождались от уплаты податей и воинской повинности. Многие из таких поселений были новыми осваиваемыми землями, в первую очередь, слободскими казаками, и освобождение от податей было для них побудителем.

В первой половине XVIII века эти льготы были отменены, и слободы превратились в обычные сёла или поселения городского типа. К 1900 году, по определению ЭСБЕ, слободой называлось «большое село, где более одной церкви, торг или ярмарка или волостное правление», а также «промышленное, фабричное село, где крестьяне почти не пашут».

В слободе имелись органы самоуправления — слободской сход, слободской староста. В городских слободах имелись братские дворы со съезжей избой, где располагались органы слободского самоуправления.

Слободы в городах 

В городах до XVIII века слобода — это небольшой городской район со своим самоуправлением. В Москве слободы делились на дворцовые и казённые, чёрные, владычные, иноземческие и военные; в XVII веке слобод и сотен там насчитывалось 116 штук. В Кремле слобод не было, в Китай-городе была только одна патриаршья Певческая слобода. В Замоскворечье было сосредоточено так много военных, что его все называли Стрелецкой слободой.

В первые годы после Смутного времени резко возросло число белых слобод, не несущих государственного тягла и принадлежащих феодалам, в пользу которых слободские люди «закладывались» и несли облегчённое тягло. В противоположность белой слободе, все жители тяглой слободы переписывались, и слобода несла тягло по результатам этой переписи, несмотря на то, что некоторые жители успели лично «обелиться». Закладничество под власть крупных феодалов приняло такие размеры, что в 1619 году Земский собор принял решение вернуть закладчиков в государственное тягло и взыскать деньги с тех феодалов, кто их держал. Для этого был учреждён Сыскной приказ во главе с боярином Ю. Я. Сулешовым. Соборное Уложение 1649 года содержало посадскую реформу, согласно которой белые слободы в городах должны были полностью ликвидироваться. Всех «обелившихся» посадских надлежало «сыскивати и свозити на старые их посадские места, где кто живал наперед сего, безлетно ж и бесповоротно», «а кто чёрные люди, те свои дворы продадут или заложат: и тех чёрных людей за воровство бити кнутом». По новому уложению только третий сын посадского человека, став стрельцом, мог освободиться от тягла. Беглым посадским людям грозила ссылка в Сибирь. Был издан указ, предусматривавший смертную казнь за самовольный переход из одного посада в другой и за женитьбу вне посада.

В начале XVIII века произошёл переход сначала к подворному, а затем к подушному налогообложению, были учреждены управы частей города, и городские слободы прекратили существование.

Слободы в сельской местности 
Слободы как интенсивно заселяемые округи известны в XV—XVI веках в Дмитровском уезде (Берендеева Слобода), Переславском (Великая Слобода, позднейший Слободской стан, Маринина Слобода), Галицком (Жилина Слободка). Когда речь шла об определенной округе, то слово «слобода» обычно стояло на втором месте, а когда о конкретном селении с антропонимическим названием, то на первом: Чечевкина слободка, Филисова слободка, Тутолмина слободка и т.д.

Иноземческая слобода 
С XVI века, когда в Москве появилась Немецкая слобода, существовали иноземческие слободы — место компактного поселения иностранцев в русских городах. Фактически они представляли собой автономный район города, однако в 1699 году указом Петра I они были подчинены Бурмистерской палате.

Слободские люди 

Жители посадов и слобод назывались люди, с прибавлением эпитета: посадские, чёрной сотни, или определённой слободы.

Слободские полки

См. также 
 Чёрная слобода и Белая слобода
 Ямская слобода
 Чёрная сотня (сословие)
 Устройство городов и горожане при Петре I
 Слобожанщина

Примечания

Литература 
 
 Московские слободы и сотни в XVII веке // Богоявленский С. К., из: Московский край в его прошлом, ч. 2, М., 1930
 Архитектурные ансамбли Москвы XV — начала XX веков/ Т. Ф. Саваренская. — М.: Стройиздат, 1997 г. — ISBN 5-274-00908-5.
 
 Слобода — статья из Большой Советской Энциклопедии, 2-е изд., 1956 г. — Т. 39. — стр 329
 Слобода (вид поселений) — статья из Большой Советской Энциклопедии, 3-е изд.
 Иноземные слободы — статья из Большой Советской Энциклопедии, 3-е изд.
 Романюк С. К. По землям московских сёл и слобод. — М.: Сварог, 1999. публикация
  (обл.)

Ссылки 
 ОКТМО. Реестр типов населённых пунктов 
 Слобода // энциклопедия «История отечества»

Населённый пункт
Город
Планировочные единицы
География Русского государства
Историческая география Белоруссии
Историческая география Украины
Право Русского государства